Николай Никандров:
 Никандров, Николай Дмитриевич (род. 1936) — российский учёный, Президент РАО.
 Никандров, Николай Никандрович (настоящая фамилия: Шевцов; 1878—1964) — российский и советский писатель.